Медаль «За доблестный труд» — это:
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — награда СССР, учреждённая в 1945 году
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» — награда СССР, учреждённая в 1969 году.
 Медаль «За доблестный труд» — награда Татарстана, учреждённая в 2004 году.